Нортэм, иначе Нортам или Нортем () — английская фамилия. Известные носители:
 Нортэм, Джереми (род. 1961) — британский актёр.
 Нортэм, Ральф (род. 1959) — американский врач и политик.

См. также 
 Нортам — город в Австралии.